UEFA Cup finalen 2005 var en fodboldkamp der blev spillet den 18. maj 2005. Kampen blev spillet foran 47.085 tilskuere på Estádio José Alvalade i Lissabon, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2004-05. De deltagende hold var portugisiske Sporting CP og russiske CSKA Moskva 

Den var kulminationen på den 34. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA siden etableringen af UEFA Cup i 1971. For begge hold gjaldt det at det var første gang at de var nået frem til finalen i turneringen. Det specielle ved spillestedet Estádio José Alvalade var, at det siden åbningen i 2003 havde været hjemmebane for finalisterne fra Sporting. CSKA vandt kampen 3-1, og den første russiske sejr i turneringen.

Kampen blev ledet af den engelske dommer Graham Poll.

Kampen 
Efter 29 minutter faldt kampens første mål, da Rogério bragte Sporting foran 1-0. Den stilling holdt til det 56. minut, hvor Aleksei Berezutski udlignede for russerne. Små ti minutter minutter senere udbyggede Jurij Zjirkov føringen til 2-1, inden Vágner Love scorede til 3-1 i det 75. minut, som også blev kampens resultat.

Daniel Carvalho fra CSKA blev kåret til kampens bedste spiller.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2004/05 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2005
Sporting Clube de Portugal
PFC CSKA Moskva
Fodbold i 2005
Sport i Lissabon